Sahuqué est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Blanche Sahuqué (1860-1912), femme de lettres française ;
 Adrienne Sahuqué (1885-1912), auteure féministe française.

Patronyme français